Al-Mansoer (kalief) (714-775), kalief der Abbasiden (754-775)
 Abu Tahir Isma'il al-Mansur, kalief der Fatimiden (946-953)
 Abu Aamir Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Aamir, al-Hajib al-Mansur (+1002), politicus en generaal van het kalifaat van Córdoba, ook bekend als Almanzor
 Al-Mansur (Ajjoebiden), sultan van Egypte (1198-1200)
 Al-Mansoer (Bagdad), district van Bagdad